Koenigsmann ist der Nachname von:
 Hans Koenigsmann, deutscher Raumfahrtingenieur
Jochen Koenigsmann, deutscher Mathematiker